Серге́й Оре́хов:
 Орехов, Сергей Григорьевич (род. 1923) — генерал-майор войск связи, НШ ВПС КГБ СССР.
 Орехов, Сергей Дмитриевич (1935—1998) — советский гитарист-семиструнник.
 Орехов, Сергей Яковлевич (1921—1995) — Герой Советского Союза.